Kliehm ist der Familienname von:

 Doris Kliehm (* 1939), ehrenamtliche Entwicklungshelferin für Äthiopien
 Katrin Kliehm (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Martin Kliehm (* 1968), deutscher DJ und Lokalpolitiker, Initiator der Berliner Fuckparade

Siehe auch:
 Kliem